Alfons V kan syfta på:

 Alfons V av León (994–1028) 
 Alfons V av Aragonien (1396–1458)
 Alfons V av Portugal (1432–1481)